Chagas ist der Familienname folgender Personen:

 Andrezza Martins das Chagas (* 1977), georgische Beachvolleyballspielerin brasilianischer Herkunft
 Belivaldo Chagas (* 1960), brasilianischer Politiker
 Carlos Chagas (1879–1934), brasilianischer Arzt
 Carlos Chagas Filho (1910–2000), brasilianischer Biophysiker, Sohn von Carlos Chagas
 Cristian Chagas Tarouco (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Gabriel Chagas (* 1944), brasilianischer Bridge-Spieler
 João Pinheiro Chagas (1863–1925), portugiesischer Schriftsteller, Politiker
 Jorge Chagas (* 1957), uruguayischer Historiker, Journalist und Autor
 Luís Gonçalves das Chagas (~1814–1895), brasilianischer Großgrundbesitzer, Edelmann und Militär
 Manuel Joaquim Pinheiro Chagas (1842–1895), portugiesischer Gelehrter, Dichter und Dramatiker
 Marco Chagas (* 1956), portugiesischer Radrennfahrer
 Octávio Augusto Chagas de Miranda (1881–1959), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pouso Alegre
 Paulo C. Chagas (* 1953), brasilianischer Komponist
 Walmor Chagas († 2013), brasilianischer Schauspieler

Chagas steht für:

 (9483) Chagas, nach Carlos Chagas benannter Asteroid des Hauptgürtels
 Chagas-Krankheit, nach Carlos Chagas benannt